El término reja puede referirse:

 a una reja de arado, parte de un arado que sirve para desmenuzar la tierra;
 a una reja, cerramiento en puertas, vanos o ventanas, que permite pasar la luz y protege el inmueble;
 a una rejilla, una pieza que combina elementos unidos de manera que queden espacios repetitivos;
 a una reja, una estructura destinada a impedir que material flotante, en suspensión o arrastrado en el fondo por el flujo de un líquido, generalmente agua, entre a una determinada instalación, por ejemplo una estación de tratamiento o una estación de bombeo, donde puede causar inconvenientes a las instalaciones;
a La Reja, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina; o
a una reja electrosoldada, para paso peatonal y de vehículos.
a Reja de San Millán, documento procedente del cartulario de San Millán de la Cogolla
 El Reja, artista uruguayo que canta cumbia urbana. 
la reja de baile